Wickerhamiella är ett släkte av svampar. Wickerhamiella ingår i familjen Trichomonascaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Wickerhamiella